Доброе Поле — название населённых пунктов в России:
 Доброе Поле — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 Доброе Поле — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Доброе Поле — деревня в Порховском районе Псковской области.